Абу Раваш (так же Абу Роаш, араб.: ابو رواش) — местность в Египте, в 8 км севернее Гизы, известная как самый северный пирамидальный некрополь, в котором находятся по меньшей мере четыре полуразрушенные пирамиды: пирамида Джедефра (№2) и пирамида-спутник (с юго-восточной стороны),  (№1) и Пирамида Лепсиус III (№3). Самая известная пирамида Джедефра (также известна как пирамида в Абу Раваше). Пирамида была построена на каменной возвышенности. Изначально считалось, что эта пирамида никогда не была завершена, но согласно последним археологическим данным, эта пирамида не только была завершена, но и не уступала по своим размерам пирамиде Менкаура (3-я по величине пирамида в Гизе). Верхняя часть пирамиды отсутствует, открывая проход вовнутрь, уходящий в коренную породу. Причина по которой отсутствует верхняя часть неизвестна.

Немногим южнее пирамиды Джедефры расположена пирамида-спутник Лепсиус III. По размеру вдвое меньше первой. В двух км на северо-восток расположена пирамида Лепсиус I, которая по своей величине лишь немногим уступала пирамидам Хеопса, Хефрена и Снофру. Размер основания этой пирамиды был 215 м, высота от 107 до 150 м. В середине XVII в. у пирамиды ещё присутствовали руины стен, но ближе к XX веку они были разобраны населением для постройки домов в Абу Раваше. В настоящий момент пирамида находится в полуразрушенном состоянии.

Раскопки данной местности были впервые проведены в 1901 году , директором IFAO в Каире. Более поздние археологические раскопки проводили  (Университет Женевы), IFAO и Верховный Совет Древностей Египта.

Галерея

См. также 
 Список египетских пирамид

Литература 
 Karl Richard Lepsius: Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Band 1: Unteraegypten und Memphis. Hinrichs, Leipzig 1897, S. 21–24 (ULB Halle).
 Adolf Klasens: Abu Roasch. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band I, Harrassowitz, Wiesbaden 1975, ISBN 3-447-01670-1, Sp. 24–25.
 I. E. S. Edwards: Abu Roash. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0, S. 82–84.
 Michel Valloggia, Le complexe funéraire royal de Rêdjedef à Abou Rawash, vol. 1 Étude Historique et Architecturale, IFAO, 2011 (lire en ligne)

Примечания

Ссылки 

 Abu Rawash - chufu.de (Memento vom 30. April 2010 im Internet Archive) (нем.)

Кладбища по алфавиту
Археологические объекты в Египте
Некрополи Древнего Египта